(1986-), un footballeur moldave ;
 Alina Grosu (1995-), une chanteuse ukrainienne ;
  (1962-), une radiothérapeute roumano-allemande ;
  (1976-), une athlète roumaine ;
 Eduard-Michael Grosu (1992-), un coureur cycliste roumain ;
 Igor Grosu (1972-), un homme politique moldave ;
 Petre Grosu (1955-), un footballeur roumain.

Homonymie de patronyme